Hugoline est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Hugoline est un prénom, féminin de , dérivé de Hugo, lui-même variante de  ou  en langue d'oïl.

Les Hugoline sont fêtées le 16 août, alors que les Hugolin sont plutôt fêtés le 10 octobre.

Sainte chrétienne 
 Hugoline († 1300), moniale, ermite près de Verceil, en Piémont italien, fuit sa famille et se fit passer pour un homme ; fêtée le 16 août.

Références